Studina se poate referi la:
Studina, Mehedinți
Studina, Olt